Chasing Ghosts –  album dei The Amity Affliction del 2012
 Chasing Ghosts - album degli Stabbing Westward del 2022
 Chasing Ghosts: Beyond the Arcade –  film documentario del 2007 di Lincoln Ruchti
 Chasing Ghosts – film del 2005 di Kyle Dean Jackson
 Chasing Ghosts – libro del 2006 del tenente statunitense Paul Rieckhoff